En droit féodal, le droit de punazs est le droit de prélever des poignées de grains sur les marchés de la ville.

Ce droit avait été attribué aux Frères Hospitaliers de Saint-Jean de l'hôpital du Vieil-Aître par le duc de Lorraine Mathieu I et son épouse Judith-Berthe de Hohenstaufen, fille de Frédéric de Hohenstaufen, en 1158.

La graphie pougnaz est parfois utilisée avec le sens de .

Références

Voir aussi

Articles connexes
 Droit de havage

Punazs
Droit médiéval